Treize-Novembre  ou XIII-Novembre ou 13-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 13 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Histoire 

 Attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués par l'organisation terroriste État islamique (dite « Daech »).
 Chronologie des attentats du 13 novembre 2015 en France et de leurs conséquences
 Hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 en France
 Réactions internationales aux attentats du 13 novembre 2015 en France
 Conséquences sécuritaires en France des attentats du 13 novembre 2015

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, durant la seconde Guerre mondiale : 
 Le  : la population de Arry en Moselle est expulsée vers le sud de la France avec  de bagages et  par personne.
 Le  : Libération de Yutz en Moselle par la  américaine du général Patton.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 13 de Noviembre » ou « Trece de Noviembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
13